Натуральне число 109
 109 рік до нашої ери
 109 рік нашої ери